Цей список показує більше 50 найбільших світових виробників томатів у 2008 році  згідно з даними ФАО оприлюднених в серпні 2010 року.

Більше 1 000 000 тонн

100 000 – 1 000 000 тонн

Див. також 
 Помідор

Джерела
 FAO complete list 		

Списки країн
Сільське господарство
Макроекономіка
Зведені дані щодо сільськогосподарського виробництва